

Люди з іменем Кент 

 Кент Андерссон (1942 — 2006)  —  шведський мотогонщик, дворазовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP в класі 125сс (1973—1974). Єдиний швед, який вигравав чемпіонат світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів.
 Кент Бек (1961)  —  один із розробників екстремального програмування і гнучкої методології розробки програмного забезпечення.
 Кент Бенсон (1954) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції центрового за низку команд НБА.
 Кент Брокман  —  вигаданий персонаж мультсеріалу "Сімпсони", місцевий тележурналіст і репортер.
 Кент Гаруф (1943 — 2014) — американський письменник-романіст.
 Кент Гаскінс (1979) — канадський хокеїст, захисник. Виступає за «Сент-Луїс Блюз» у Національній хокейній лізі.
 Кент Даглас (1936 — 2009) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Володар Кубка Стенлі.
 Кент Карлссон (1945) — шведський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер. Найкращий шведський футболіст 1975 року.
 Кент Конрад (1948) — американський політик, сенатор Сполучених Штатів від штату Північна Дакота (1987–2013). Член Демократичної партії.
 Кент Мандервілль (1971) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. 
 Кент Нільсен (1961) — колишній данський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Кент Нільссон (1956) — шведський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Кент Фаррінгтон (1980) — американський вершник, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.
 Кент Ховінд (1953) — американський євангеліст, креаціоніст, прихильник теорії молодої Землі.
 Кеннет Кент Маккензі (1877 — 1934) — американський ботанік-аматор та адвокат.

Люди з прізвищем Кент 

 Барбара Кент (1907 — 2011) — канадо-американська акторка, популярна в Голлівуді в епоху німого кіно.
 Данні Кент (1993) — британський мотогонщик, чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP в класі Moto3 (2015).
 Джин Кент (1921 — 2013) — британська актриса.
 Джордж Кент — американський дипломат.
 Мухтар Кент (1952) — американо-турецький бізнесмен турецького походження, в даний час президент і генеральний директор The Coca-Cola Company.
 Роквелл Кент (1882 — 1971) — художник зі Сполучених Штатів Америки.
 Стейсі Кент (1968) — американська джазова співачка.

Населені пункти

Кент — графство на південному сході Англії.
 Кент — колишнє королівство в південно-східній Англії.

Кент — село, Каркаралінський район, Карагандинська область.

Кент — місто, штат Коннектикут
 Кент — місто, штат Міннесота
 Кент — місто, штат Нью-Йорк
 Кент — місто, штат Огайо
 Кент — місто на півночі США в окрузі Кінґ, штат Вашингтон
 Кент — переписна місцевість в окрузі Джефферсон, штат Індіана
 Кент — переписна місцевість, штат Айова
 Форт-Кент — місто у штаті Мен, США. Форт-Кент розташований на кордоні з Квебеком, значна частина населення міста франкомовна.

Інше

Адміністративні одиниці
 Ла-Кент — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта.
 Четем-Кент — однорівневі муніципалітети у провінції Онтаріо, Канада.

Адміністративні округи (США) 
Детальніше: Кент (округ)

Астероїди
 28346 Кент — астероїд головного поясу, відкритий 19 березня 1999 року.
 2529 Роквел Кент — астероїд головного поясу, відкритий 21 серпня 1977 року.
 11927 Маунт Кент — астероїд головного поясу, відкритий 16 січня 1993 року.